

Carriera
La carriera di Selini è stata tutta disputata nelle piccole cilindrate della classe 125. In campo nazionale si è aggiudicato sette titoli francesi.

Ha partecipato al primo campionato Europeo Velocità nel 1981 giungendo al terzo posto, replicando lo stesso risultato nel 1987 mentre nel 1989 chiude al nono posto.

Nel motomondiale si è presentato per la prima volta al Gran Premio motociclistico di Francia 1977 senza riuscire però a qualificarsi; per ottenere i primi punti iridati dovette aspettare il motomondiale 1980. In occasione del Gran Premio motociclistico di Francia 1982 ottenne la sua unica vittoria mondiale (peraltro in una gara a cui numerosi piloti non parteciparono per boicottaggio) e nel motomondiale 1984 ottenne il suo miglior piazzamento con il sesto posto in classifica generale. In totale ha ottenuto 5 piazzamenti sul podio.

Risultati nel motomondiale

Note

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 125
Pieds-noirs